Флаг муниципального образования «Кало́жицкое сельское поселение» Волосовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 декабря 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7502.

Описание 
«Флаг муниципального образования Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в красном, голубом, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В рассечённом серебряном и червлёном (красном) поле под лазоревой (синей, голубой) главой, обременённой тремя золотыми о шести лучах звёздами, одна подле другой; поверх рассечения — екатеринино колесо переменных цветов, поверх которого — золотая, стоящая прямо, Св. Екатерина, правой рукой сжимающая рукоять опущенного перед собой золотого меча, в левой согнутой в локте и отведённой в сторону руке держащая золотую открытую книгу».

Обоснование символики 

Три золотые звезды в лазури, а также серебро и червлень (красный) — напоминание о бывшей усадьбе Гербелей в Каложицах, руины построек которой и фрагменты усадебного парка сохранились и поныне.

Святая Екатерина и колесо Святой Екатерины указание на достопримечательность Каложиц — Екатерининскую церковь (построена в 1850—1859 гг.).

Примечания 

Флаги с изображением святых
Флаги с изображением шестиконечных звёзд
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением книги
Флаги с изображением колеса